Stromatostysanus är ett släkte av svampar. Stromatostysanus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stromatostysanus